Пскемската планина () е планинска верига в западната част на планината Тян Шан.

Простира се на дължина 120 km от североизток на югозапад и достига Узбекистанската провинция Ташкент. Тя е между Пскемската река на север, и Сандалишката река, Чаткалската река и Коксуската река на юг. Най-високата точка е връх Аделунг (4301 m), който се смята за най-високия връх в Узбекистан, и връх Бещор с височина 4299 m.

Планината е съставена предимно от гранитни и варовикови скали.

Флора 
По склоновете на Пскемската планина растат иглолистни и широколистни гори, и на места има хвойни гори и алпийски ливади.

Бележки 

Планини в Узбекистан
Планини в Казахстан
Планински вериги в Азия